A Universidad Particular de Iquitos é um clube de futebol feminino que fica em Iquitos, Peru. Foi campeão do Campeonato Peruano de Futebol Feminino de 2009. Participa da Copa Libertadores da América de Futebol Feminino de 2010.

Clubes de futebol feminino do Peru